Pitón puede referirse a:

Pythonidae, familia de serpientes constrictoras.
Python, género de pitones.
Pitón reticulada, serpiente más larga del mundo.
Pitón, gran serpiente de la mitología griega.
Pitón, ciudad del Antiguo Egipto mencionada en el libro de la Biblia del Éxodo.
Pitón volcánico, resto de un volcán erosionado.
Pitón, alfarero griego del 
Pitón, pintor griego del 
Pitón, sátrapa de Media, del 
Pitón, sátrapa de la India, del 
Pitón, cuerno de algunos animales.
Pitón, pito o pitorro (en vasijas, regaderas, porrones, etc.)
Python, lenguaje de programación.
Python, misil fabricado por Israel.
 El nombre común de la planta Agave americana.
 El nombre común de la planta Taraxacum officinale.
Pithon, población y comuna francesa.

Véase también
 Pitón de la Fournaise, volcán activo de la isla de La Reunión
 Pitón de las Nieves, volcán que es el punto más alto de la isla de La Reunión
 Piton de la Petite Rivière Noire, montaña más alta de la isla de Mauricio.